La Espero — гімн есперанто мови.
 La Espero (видання) — шведський часопис мовою есперанто.